LKS Pogoń Lwów – polski wielosekcyjny klub sportowy ze Lwowa
 Pogoń Lwów (piłka nożna) – sekcja piłkarska Pogoni
 Pogoń Lwów (hokej na lodzie) – sekcja hokeja na lodzie Pogoni
 Pogoń Lwów (lekkoatletyka) – sekcja lekkoatletyczna Pogoni

Opis działalności pozostałych sekcji znajduje się w haśle głównym.

Zobacz też 
 Czarni Lwów
 Lechia Lwów
 Pogoń Szczecin
 Polonia Bytom

fr:LKS Pogoń Lvov